Гречихино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гречихино — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Россия 
 Гречихино — село в Жирновском районе Волгоградской области.